Группа A на чемпионате Европы по футболу 2008 — одна из четырёх групп на чемпионате. Первые матчи в группе были сыграны 7 июня 2008 года, заключительные — 15 июня 2008 года. Все шесть матчей состоялись в Швейцарии, в Базеле и Женеве. Группа состоит из команд Швейцарии, Португалии, Чехии, Турции.

Сборные 
 получила право выступления на чемпионате как страна-организатор финального турнира. Ранее эта сборная принимала участие в двух чемпионатах Европы (1996 и 2004), однако не одержала в этих розыгрышах ни одной победы, забив всего по одному мячу на каждом из них.

 (являющаяся преемницей сборной Чехословакии) участвовала еще в первом чемпионате Европы, носившем название «Кубок европейских наций», где проиграла в полуфинале будущему чемпиону сборной СССР (в матче за 3 место обыграны французы со счётом 2:0). Следующее участие в финальных раунда Евро датировано 1976 годом, Чехия вышла в финал, где встречалась со сборной ФРГ. В основное время была зафиксирована ничья 2:2 (немцы отыгрались на последней минуте), а серии одиннадцатиметровых была одержана победа (победный гол забил Антонин Паненка своим знаменитым ударом «парашют»). В следующем розыгрыше-1980 – 3 место, и пауза до 1996 года. На Евро-1996 чехи опять выходят в финал против сборной Германии, снова ведут в счёте, немцы сравнивают и основное время завершается вничью. Однако в отличие от счастливого для Чехии Евро-1976 в этот раз в экстра-тайме Оливер Бирхофф забивает золотой гол (первый в истории Европервенств в тот короткий период, когда действовало это правило), и Чехия довольствуется серебряными медалями. В 2000 году Чехия не вышла из группы, уступив Франции и Нидерландам, a на предыдущем розыгрыше проиграла в дополнительное время в полуфинале сборной Греции, на этот раз чехам досталась незавидная участь пропустить первый серебряный гол в истории европейских первенств (а поскольку и это правило уже отменено, следовательно, тот случай был и последним, и единственным).

 до 2008-го года четырежды принимала участие на европейских первенствах. В розыгрышах 1984 и 1996 годов они выходили из группы, но терпели поражения в первых же матчах плей-офф, соответственно, от Франции и Чехии. Следующий розыгрыш 2000-го года пришелся на пору расцвета так называемого «золотого поколения» португальского футбола. В групповом этапе были одержаны три победы (над Англией, Румынией и Германией), причём в последнем, малозначащем для португальцев, туре полурезервным составом разгромлен действующий чемпион – сборная Германии – 3:0. Однако в полуфинале побеждает Франция: на последних минутах дополнительного времени Абел Шавьер кончиками пальцев задевает уходящий за лицевую линию, главный судья советуется с боковым и указывает на точку (Зидан точен). На Евро-2004 Португалия страна-организатор и явный фаворит. И португальцы потерпели два поражения: в матче открытия и в финале. Оба раза «злым гением» этой сборной выступила Греция – команда-сенсация того розыгрыша.

, как и Швейцария, дважды прежде принимала участие в финальных турнирах чемпионатов Европы. И также дебютировала в розыгрыше 1996-го, крайне неудачно: ни одного забитого мяча, последнее место в группе (правда, в то время уже сам выход из отборочного турнира в Турции рассматривался как успех). На Евро-2000 турки выступили более успешно: 4 очка в группе, однако, поражение в четвертьфинале от Португалии.

Стадионы 

По 3 матча в группе прошло на стадионах Стад де Женев и Санкт-Якоб Парк.

1 тур

Матч №1. Швейцария — Чехия

Отчёты 
 Спорт-Экспресс «Праздник со слезами на глазах»
 Советский спорт «Швейцарские страдания»
 Чемпионат.ру «Слёзы хозяев»
 Газета.ру «Хозяйские слёзы»
 Евро-футбол.ру «Швейцария проиграла Чехии»

Матч №2. Португалия – Турция

Отчёты 
 Спорт-Экспресс «Португальцы оказались "южноамериканестее"»
 Советский спорт «Пепе — длинный рывок»
 Чемпионат.ру «Португалия, будьте осторожны!»
 Газета.ру «Фаворит оправдывает средства»
 Евро-футбол.ру «Португальцы выиграли у Турции»

Положение после тура

2 тур

Матч №9. Чехия – Португалия

Отчёты 
 Спорт-Экспресс «В Женеве, как и в Москве, Криштиану Роналду взял верх над Чехом»
 [ Советский спорт]
 Чемпионат.ру «Фактор Криштиану»
 Газета.ру «Вторая победа Роналду»
 Евро-футбол.ру «Португалия в упорнейшей борьбе обыграла Чехию»

Матч №10. Швейцария – Турция

Отчёты 
 Спорт-Экспресс «Все голы забили турки»
 [ Советский спорт]
 Чемпионат.ру «Турецкий Арда завоевал Швейцарию»
 Газета.ру «Арда на Альпы»
 Евро-футбол.ру «Сборная Турции вырвала победу в добавленное время в матче против Швейцарии»

Положение после тура 

Сборная Португалии досрочно обеспечила себе первое место и выход в 1/4 финала. Швейцария первой из всех команд на чемпионате потеряла шансы на выход из группы, досрочно забронировав последнее место.

Вторая путёвка в четвертьфинал будет разыграна в очной встрече Чехии и Турции, причём из-за того, что у этих команд совпали показатели забитых и пропущенных мячей, в случае ничьей в основное время будет пробиваться серия пенальти.

3 тур

Матч №17. Швейцария – Португалия

Матч №18. Турция – Чехия

Итоги 

Португалия вышла в четвертьфинал на сборную Германии, Турция – на сборную Хорватии.

Группа A